Meumann ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Meumann (* 1942), deutscher Pädagoge 

 Friedrich Meumann (1869–?), deutscher Maler, Radierer und Zeichenlehrer
 Gottlieb Meumann, deutscher Politiker, Bürgermeister von Moers 
 Markus Meumann (* 1965), deutscher Historiker